kewa – język z grupy trans-nowogwinejskich
 Kewa – rodzaj roślin z rodziny Kewaceae (goździkowce)